Brouwerij Sint-Sebastiaan (Wingene), voormalige brouwerij in Wingene
 Brouwerij Sint-Sebastiaan (Maldegem), voormalige brouwerij te Maldegem
 Brouwerij Sint-Sebastiaan (Bulskamp), een voormalige brouwerij te Bulskamp